Min-ťiang může znamenat:

 Min-ťiang (přítok Jang-c’-ťiangu) (岷江) – řeka v S’-čchuanu v ČLR, přítok Jang-c’-ťiangu
 Min-ťiang (Fu-ťien) (闽江) – řeka ve Fu-ťienu v ČLR, přítok Tchajwanského průlivu

Externí odkazy